Indonesië
 Jakenan (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Jakenan (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java